A prágai 98-as jelzésű villamos a Sídliště Řepy és a Spojovací között közlekedik éjszaka, többnyire a nappali 10-es és 22-es villamosok útvonalán.

Története 

2017. április 28-áig 58-as jelzéssel közlekedett.

Megállóhelyei

!Perc (↓)
!Megállóhely neve
!Perc (↑)
!Átszállási kapcsolatok
|-
|0
| Sídliště Řepyvégállomás
|59
|align=left|
|-
|1
| Blatiny
|57
|align=left|
|-
|2
| Slánská
|56
|align=left|
|-
|3
| Hlušičkova
|54
|align=left|
|-
|4
| Krematorium Motol
|53
|align=left|
|-
|6
|Motol
|52
|align=left|
|-
|7
|Vozovna Motol
|51
|align=left|
|-
|8
| Hotel Golf
|50
|align=left|
|-
|9
|Poštovka
|49
|align=left|
|-
|10
| Kotlářka
|48
|align=left|
|-
|11
| Kavalírka
|47
|align=left|
|-
|12
| Klamovka
|45
|align=left|
|-
|13
| U Zvonu
|44
|align=left|
|-
|14
| Bertramka
|43
|align=left|
|-
|17
| Anděl
|41
|align=left|
|-
|20
| Arbesovo náměstí
|38
|align=left|
|-
|21
| Švandovo divadlo
|37
|align=left|
|-
|22
| Újezd
|35
|align=left|
|-
|24
| Národní divadlo
|33
|align=left|
|-
|26
| Národní třída
|32
|align=left|
|-
|27
| Lazarská
|25
|rowspan=2 align=left|
|-
|33
| Lazarská
|24
|-
|34
| Vodičkova
|23
|align=left|
|-
|36
| Václavské náměstí
|22
|align=left|
|-
|37
| Jindřišská
|20
|align=left|
|-
|39
| Hlavní nádraží
|19
|align=left|
|-
|41
| Husinecká
|17
|align=left|
|-
|42
| Lipanská
|15
|align=left|
|-
|43
| Olšanské náměstí
|14
|align=left|
|-
|46
| Flora
|12
|align=left|
|-
|47
| Olšanské hřbitovy
|11
|align=left|
|-
|48
| Želivského
|10
|align=left|
|-
|50
| Mezi Hřbitovy
|8
|
|-
|51
| Nákladové nádraží Žižkov
|7
|align=left|
|-
|52
| Biskupcova
|6
|align=left|
|-
|53
| Ohrada
|5
|align=left|
|-
|54
| Vozovna Žižkov
|4
|
|-
|56
| Strážní
|3
|
|-
|57
| Chmelnice
|2
|
|-
|58
| Kněžská luka
|1
|
|-
|59
| Spojovacívégállomás
|0
|align=left|
|}

Jegyzetek

Források
A DPP honlapja 

Prága villamosvonalai